Exchage-traded funds (ETFs) são fundos que replicam a evolução de um determinado índice, com a particularidade de serem transacionados no mercado como se fossem acções. Por isso combinam a vantagem da diversificação, característica dos fundos de investimento, com a facilidade de negociação das acções.

Investimentos

de:Exchange Traded Funds
es:Exchange Traded Fund
fi:Indeksiosuusrahasto
nl:Exchange Traded Fund
no:Børshandlede fond
ru:Exchange-traded fund